

Autostrade 
 D1 – autostrada ceca Praga – Lipník nad Bečvou
 D1 – autostrada slovacca

Sport 
 D1 – abbreviazione di Division 1, massima serie del campionato di alcuni sport in Francia
 D1 – serie inferiore (quarta divisione) del campionato di alcuni sport in Italia

Altro 
 D1 – vecchio nome del servizio di telefonia mobile offerto da T-Mobile in Germania
 D1 – formato video introdotto da Sony
 D1 – carro armato francese della seconda guerra mondiale
 D1 – tomba nell’area della necropoli egizia di Qurnet Murai